Cawthorne ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Cawthorne (1900–nach 1926), englischer Fußballspieler
 Milo Cawthorne (* 1989), neuseeländischer Schauspieler

Siehe auch:
 Cawthorn